Васи́лис Спану́лис (; род. 7 августа 1982 года в Ларисе, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. Наибольших успехов добился в «Панатинаикосе», где стал чемпионом Евролиги и в «Олимпиакосе» где дважды стал чемпионом Евролиги, все три раза признавался MVP Финала четырёх. Самый результативный баскетболист в истории Евролиги. Провёл один сезон (2006/2007) в НБА, где играл за «Хьюстон Рокетс». В составе сборной Греции в 2005 году стал чемпионом Европы.

Достижения

Клубная карьера 
 Чемпион Евролиги (3): 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013.
 Самый ценный игрок Финала четырёх Евролиги (3): 2009, 2012, 2013.
 MVP Евролиги: 2013.
 MVP чемпионата Греции (3): 2009, 2012, 2016.
 MVP финала четырёх чемпионата Греции (3): 2012, 2015, 2016.
 Лучший молодой игрок чемпионата Греции: 2003.
 Участник Матча всех звёзд чемпионата Греции (10): 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019.
 Сборная всех звёзд чемпионата Греции (10): 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017.
 Обладатель кубка Греции (4): 2006, 2008, 2009, 2011.
 Сборная всех звёзд Евролиги (8): 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018.
 Чемпион Греции (7): 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016.
 Лидер чемпионата Греции по передачам (5): 2008, 2011, 2012, 2013, 2015.
 Атлет года на Балканах: 2009.
Обладатель Межконтинентального кубка 2013
Лучший снайпер чемпионата Греции за всю историю (5500 очков), также является лидером по количеству голевых передач (2167) в истории греческих чемпионатов, по количеству игр (495) занимает 4 место, 3-х очковых попаданий (634) - 2 место, перехватов (432) - 7 место.
Лучший снайпер Евролиги за всю историю (4239 очков), также является лидером по количеству голевых передач (1516) в истории Евролиги, по количеству игр (324) занимает 4 место, 3-х очковых попаданий (484) - 2 место, перехватов (254) - 7 место.

Сборная Греции 
 Чемпионат мира по баскетболу 2006: серебро
 Чемпионат Европы по баскетболу 2005: золото
 Чемпионат Европы по баскетболу 2009: бронза
 Юношеский чемпионат Европы (до 18 лет) 2000: бронза
 Средиземноморские игры 2001: серебро
 Молодёжный чемпионат Европы (до 20 лет) 2002: золото
 Победитель турнира Акрополис (9): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015
 Победитель Кубка Станковича 2006
 MVP турнира Акрополис (2): 2007, 2009.
 Символическая сборная Чемпионата Европы 2009.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Греция

Еврокубки

Ссылки 
 Блог Василиса Спанулиса
 Профиль на сайте Греческой лиги
 Профиль на сайте чемпионата мира 2010
 Профиль на сайте Евробаскета 2009
 Профиль на Interbasket.net
 Профиль на Draftexpress.com
 Видеоинтервью с Василисом Спанулисом на FIBA.com
 Профиль на сайте БК Панатинаикос

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Гимнастикос Силлогос Ларисас 1928»
Игроки БК «Марусси»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетбольные тренеры Греции
Тренеры БК «Перистери»